Cinque navi della US Navy sono state battezzate Missouri, in onore del 24º Stato dell'Unione

 – fregata a ruote varata nel 1841
USS Missouri – nave corazzata della Confederate States Navy, acquisita dalla US Navy alla fine della guerra di secessione e rottamata subito dopo
 – nave da battaglia  varata nel  1901
 –  nave da battaglia  varata nel  1944
 – sottomarino nucleare d'attacco  impostato nel settembre 2008 e attualmente in costruzione

Un'unità della Confederate States Navy venne battezzata Arkansas
 – nave corazzata a pale impostata nel 1863, acquisita dalla US Navy al termine della guerra

Missouri